Кхаргон:

 Кхаргон — город в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Кхаргон — округ в индийском штате Мадхья-Прадеш.